Cattedrale di San Colman a Cloyne
 Cattedrale di San Colman a Cobh